П'ятниця — п'ятий день тижня
 П'ятниця, 13
 Свята п'ятница — в східнославянській міфології свята, яка відповідала за жінок та матерів.
 «Червона п'ятниця» — 31 липня 1925, день перемоги англійських рудокопів над власниками шахт, які намагалися знизити зарплатню робітникам.

 П'ятниця — село, Львівська область, Самбірський район, Тернавська сільська рада
 П'ятниця (Дефо) — ім'я слуги Робінзона Крузо
 «П'ятниця» — харківський суспільно-іронічний тижневик.